Ernest Babelon (1854-1924) – numismatico, conservatore del Cabinet des médailles della Bibliothèque nationale de France, membro dell'Institut de France
 Jean Babelon (1889-1978), figlio Ernest – numismatico, conservatore del Cabinet des médailles della Bibliothèque nationale de France. 
 Jean-Pierre Babelon (1931–), figlio di Jean – storico, ispettore generale della Direction des archives de France, direttore, dello Château de Versailles, membro dell'Institut de France